Пла́новское () — село в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Административный центр муниципального образования «Сельское поселение Плановское».

География 

Селение расположено в южной части Терского района, на правом берегу реки Терек. Находится в 11 км к югу от районного центра Терек и в 65 км к востоку от Нальчик. На юге и западе вдоль села проходит административная граница между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией.

Граничит с землями населённых пунктов: Терек и Дейское на севере, Белоглинское и Верхний Акбаш на северо-востоке, Комсомольское на юго-востоке, Эльхотово на юге и Змейская на юго-западе.

Населённый пункт находится на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты на территории села составляют 300 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном волнистую наклонную равнину, переходящие на юго-востоке в склоны Кабардино-Сунженского хребта. К востоку от села вдоль долины реки Терек тянутся бугристые возвышенности.

Гидрографическая сеть представлена в основном рекой Терек. В югу от села начинается Акбашский канал, а на севере берёт своё начало речка Дея.

Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +10,5°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних −2,5°С в январе. Минимальные температуры зимой крайне редко отпускаются ниже −10°С, летом максимальные температуры часто достигают +35°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 670 мм. Основная часть осадков выпадает в период с апреля по июнь. Основные ветры — восточные и северо-западные.

История 
Точная дата образования села неизвестна. Первые упоминания об ауле Боташево встречаются в русских архивных документах конца XVIII века.

За годы Кавказской войны аул несколько раз менял своё местоположение, из-за разорения их земель в ходе сражений и различных стычек с казаками селящимися вдоль долины реки Терек. В 1848 году аул окончательно осел на правом берегу реки Терек, чуть севернее Кабардино-Сунженской возвышенности.

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Боташево как и все другие кабардинские поселения было переименовано из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Плановское. Однако среди местного населения продолжает использоваться историческое название села.

В годы Великой Отечественной войны, в ходе битвы у Эльхотовских ворот, село было оккупировано немецкими войсками и сильно пострадало. Освобожден в начале января 1943 года.

В 1992 году Плановский сельсовет был реорганизован и преобразован в Плановскую сельскую администрацию. В 2005 году Плановская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Средний возраст населения — 34,6 лет. Медианный возраст населения — 32,1 лет.

Средний возраст мужчин — 32,8 лет. Медианный возраст мужчин — 30,5 лет.

Средний возраст женщин — 36,4 лет. Медианный возраст женщин — 33,7 лет.

Мужчины — 1 716 чел. (49,7 %). Женщины — 1 740 чел. (50,3 %).

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Кудалиева, 62.
 Средняя общеобразовательная школа № 2 — пер. Кирова, 2.
 Начальная школа Детский сад «Солнышко» — ул. Герандокова, 16.

Здравоохранение 
 Участковая больница — пер. Гагарина, 74.

Культура 
 Дом культуры

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет ветеранов труда и войны

Ислам 
В селе действует одна мечеть:
 РМО «Ихьсан» — ул. Герандокова, 75.

Экономика 
Основу экономики села составляет сельское хозяйство. Наибольшее развитие получили выращивание сельскохозяйственных технических культур.

Улицы 
Улицы

Переулки

Известные уроженцы 
 Хагасов Залимгери Абузедович (1965) — глава администрации городского округа Нальчик.
 Емузов Султан Хамурзович — заслуженный врач КБАССР и РСФСР.
 Емузова Нина Гузеровна — заместитель председателя правительства КБР. Министр образования, науки и по делам молодёжи.

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Плановское
 Сельское поселение Плановское
 Плановское на портале правительства КБР
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Плановское

Примечания 

Населённые пункты Терского района Кабардино-Балкарии